Osoby o tym nazwisku:
 Françoise-Albine Benoist – francuska pisarka, dramaturgiczka i eseistka
 Marie-Guillemine Benoist – francuska malarka neoklasycystyczna
 Melissa Benoist – amerykańska aktorka, wokalistka i tancerka
 Robert Benoist – francuski kierowca wyścigowy